Leopold Lichtwitz (1876-1943), médecin allemand ;
 André Lichtwitz (1899-1902), médecin et militaire français, Compagnon de la Libération ;

Homonymie de patronyme